Steinheim:
 Craterul Steinheim
 Steinheim am Albuch
 Steinheim an der Murr
 Steinheim (Westfalen)

Toponime germane